

Geografia

Austria 
 Elm – szczyt górski w Styrii

Niemcy 
 Elm – grzbiet w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Elm – dzielnica miasta Bremervörde

Stany Zjednoczone 
 Elm (ang. Elm Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Elm (ang. Elm Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Elm (ang. Elm Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Elm (ang. Elm Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Elm (ang. Elm Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Elm (ang. Elm Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant

Szwajcaria 
 Elm – miejscowość w Szwajcarii w kantonie Glarus

Wielka Brytania 
 Elm – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)

Osoby 
 David Elm – szwedzki piłkarz
 Rasmus Elm – szwedzki piłkarz
 Viktor Elm – szwedzki piłkarz

Inne 
 Elm – język programowania

Zobacz też 
 Elm-Asse
 Nord-Elm
 Königslutter am Elm